Mishra ist

 einer der verbreitetsten brahmanischen Familiennamen im Norden Indiens, insbesondere in den Bundesstaaten Uttar Pradesh, Bihar und Madhya Pradesh

Mishra ist der Familienname folgender Personen:

 Abhimanyu Mishra (* 2009), US-amerikanischer Schachspieler und jüngster Schachgroßmeister aller Zeiten
 Brijesh Mishra (1928–2012), indischer Diplomat und nationaler Sicherheitsberater
 Chaturanan Mishra (1925–2011), indischer Politiker und Gewerkschafter
 Dinesh Mishra (* 1969), indischer Flötenspieler und Komponist
 Jagannath Mishra (1937–2019), indischer Politiker
 Janeshwar Mishra (1933–2010), indischer Politiker
 Kailashpati Mishra (1926–2012), indischer Politiker
 Neerja Mishra (1962–1986), indische Flugbegleiterin und Model, siehe Neerja Bhanot
 Pankaj Mishra (* 1969), indischer sozialkritischer Essayist, Literaturkritiker und Schriftsteller

 Robin Mishra (* 1969), deutscher Journalist
 Shyam Nandan Mishra (1920–2004), indischer Politiker
 Sukanya Mishra (* 1985), indische Hammerwerferin
 Tapas Mishra, indischer Wirtschaftswissenschaftler
 Utsav Mishra (* 1979), indischer Badmintonspieler